Суперкубок Болгарии по футболу 2014 года () — 12-й розыгрыш Суперкубка Болгарии, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 «Лудогорец» и обладатель Кубка Болгарии 2013/14 пловдивский «Ботев». Встреча состоялась 13 августа 2014 года в Бургасе, на стадионе Лазур.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2014
Матчи ФК «Лудогорец»
ФК «Ботев» Пловдив
Болгария
Спорт в Болгарии в 2014 году
События 13 августа
Август 2014 года
Спортивные соревнования в Бургасе